Katharina steht für:

 Katharina, weiblicher Vorname, Namensträger siehe dort
 Heilige Katharina
 (320) Katharina, Asteroid des Hauptgürtels
 Prinzessin Katharina (Schiff) Flusskreuzfahrtschiff
 Katharina, Funkrufname für Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes, siehe Funkrufname #Kennwörter der Behörden und Organisationen
 Katharina, Spitzname der Elektrolokomotive E 69 01, siehe LAG 1 bis 5 #Lok 1 „Katharina“ (E 69 01)
 Kateřina, eine Werkbahn in Tschechien, Werkbahn Kateřina
 Polizeiruf 110: Katharina, deutscher Kriminalfilm von 1989

Siehe auch:
 Catarina
 Catharina
 Catarrhina, Bezeichnung der Altweltaffen
 Catrina
 Katarina
 Katrina
 Grube Katharina
 Heilige auf Wappen (auch Katharina)